Мамед Джебраилович Мамедов (; 1920 — 24 января 1945) — старший сержант, санитарный инструктор 1-й роты 1235-го стрелкового полка, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в 1920 году в селе Байдарлы (ныне — в  Азербайджана) в крестьянской семье. Азербайджанец. Окончил 7-летнюю школу, в 1939 году — Нухинское педагогическое училище. Работал в селе Алмало учителем средней школы.

В Красной Армии с 10 октября 1940 года. С началом Великой Отечественной войны на фронте.

Санинструктор 1235-го стрелкового полка (373-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 1-й Украинский фронт) кандидат в члены ВКП(б) старший сержант Мамед Мамедов при форсировании реки Одер в районе населённого пункта Раттвиц, расположенного в 5-и километрах юго-восточнее города Бреслау, 24 января 1945 года вынес с поля боя 16 раненых бойцов и командиров. Во время контратаки противника на захваченном плацдарме был окружён вместе с ранеными в доме.

Мужественный санинструктор погиб, защищая раненых. Похоронен в населённом пункте  (ныне Ratowice, гмина Черница, Вроцлавский повят, , Польша).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту Мамедову Мамеду Джебраиловичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда»;
 орден Ленина.

Память 
Именем М. Д. Мамедова названы:
 улица в городе Гах;
 совхоз в Гахском районе Азербайджана.

См. также 
 Азербайджан в Великой Отечественной войне.
 Список азербайджанцев, удостоенных звания Герой Советского Союза.

Ссылки 
 
 Мамедов Мамед Джабраил оглы.

Медики Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны